

Persone
 Niels Janniksen Bjerrum (1879-1958) – chimico danese, figlio di Jannik Petersen Bjerrum e padre di Jannik Bjerrum.
 Jannik Bjerrum (1909-1992) – chimico danese, figlio di Niels Janniksen Bjerrum
 Jannik Petersen Bjerrum (1851-1920) – oftalmologo danese, padre di Niels Janniksen Bjerrum
 Kirstine Bjerrum Meyer (1861-1941) – fisico danese, sorella di Jannik Petersen Bjerrum

Altro 
 Diagramma di Bjerrum – diagramma utilizzato in chimica